Каипов — фамилия; имеет женскую форму Каипова.
 Каипов, Джунуспей (1917—1944) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Каипов, Дуйсен Каипович (1927—1990) — советский учёный-физик, д. ф.-м. н., член-корр. АН КазССР, замдиректора Института ядерной физики АН КазССР.
 Каипов, Койбай (1926—?) — колхозник, звеньевой колхоза «Кызыл-Шаруа», Герой Социалистического Труда.
 Каипов, Ускенбай (1911—1987) — Герой Социалистического Труда.

Каипова 
 Каипова, Лилия Зайнулловна (псевдоним Лилия Сакмар; род. 1962) — российская поэтесса, драматург, переводчик, журналист.
 См. также 
 Каип